Indianapolis 500 1984 je bila oseminšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 27. maja 1984.

Rezultati

1984 v športu
1984